Vlist ist der Ortsname von
 Vlist (Krimpenerwaard), einem Ort in der Gemeinde Krimpenerwaard, Südholland

weiteres
 Vlist (Fluss)
 VList (Informatik), bezeichnet eine Datenstruktur in der Informatik

Vlist ist der Familienname folgender Personen:

 Jantine van der Vlist (* 1985), niederländische Volleyball- und Beachvolleyballspielerin